Camera Domnilor (în ) a fost camera superioară a parlamentului țărilor austriece, în care se întruneau reprezentanți ai nobilimii, ai clerului și anumiți membri de marcă ai burgheziei. Camera inferioară era Camera reprezentanților (Cisleithania).

Vezi și 
 Silvestru Morariu Andrievici
 Iordachi baron Wassilko de Serecki
 Alexandru baron Wassilko de Serecki 
 Gheorghe conte Wassilko de Serecki

Politica Cisleithaniei